

Eventi 
 8 gennaio – L'oggetto near-Earth 2002 AY1 raggiungerà la minima distanza dalla Terra.

Calendario

Altri progetti 

 035